Puchar Uzbekistanu w piłce nożnej (uzb. Oʻzbekiston Kubogi) jest głównym pucharem narodowym w piłce nożnej w Uzbekistanie. Rozgrywany jest od 1992 roku. Pierwszym zwycięzcą został Navbahor Namangan. Najbardziej utytułowanym zespołem jest Paxtakor Taszkent - jedenastokrotny zdobywca Pucharu Uzbekistanu.

Zdobywcy Pucharu Uzbekistanu

Zobacz też 
 I liga uzbecka w piłce nożnej

Linki zewnętrzne 
 Historia na RSSSF 

Uzbekistan
Rozgrywki piłkarskie w Uzbekistanie